Alberto Chimelli (Juiz de Fora, 5 de março de 1953) é um pianista e tecladista, arranjador e compositor de música popular brasileira.

Obras 
 Conrado
 Der Ruba (c/ Maurício Einhorn)
 Elsa
 Ipanema
 Mar da Tranqüilidade (c/ Maurício Einhorn)
 Nossa festa (c/ Johnny Alf)

Compositores de Minas Gerais